Папичев — фамилия:

 Папичев, Дмитрий Викторович — программист, игрок «Что? Где? Когда?» (команда «Вестимо», Торонто).
 Папичев, Николай Васильевич — российский генерал-майор внутренний службы.